Beckemeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Laurenz Beckemeyer (* 2000), deutscher Fußballspieler
 Werner Beckemeyer (* 1959), deutscher Schachspieler und -trainer